Елена Ивановна Чебану (; ) — азербайджанская и бывшая украинская спортсменка, выступающая в паралимпийском виде лёгкой атлетики. Специализируется в беге на короткие дистанции и прыжках в длину. Чемпион Европы по лёгкой атлетики 2010 года. Призёр чемпионата мира среди паралимпийцев 2015 года и Паралимпийских игр 2016 года.

Биография 
Елена Чебану родилась 4 января 1981 года в городе Харьков в семье строителя и сотрудницы завода «ФЭД». Училась в 45-й гимназии. Также Елена занималась балетом, ходила в музыкальную и художественную школы. Будучи учащейся, Чебану участвовала в соревнованиях по бегу, где её заметил тренер Игорь Вишня.

В 1996 году Елена Чебану поступила в высшее училище физической культуры № 1. Окончив в 2000 году училище, Чебану стала членом спортивного общества «Динамо» (Харьков), став позднее инструктором в этом обществе. Тренировалась под руководством Надежды и Валерия Бадровых. В 2003 году стала победителем чемпионата Европы в эстафете 4×100 м. В 2006 заняла первые места на чемпионате Украины на дистанциях 100 и 200 м. В 2004 году на Кубке Европы в Малаге выполнила олимпийский норматив. На Универсиаде 2007 года Чебану завоевала серебряную медаль в беге на 100 м и бронзовую — в эстафете 4×100 м. В составе сборной Украины принимала участие на Олимпиаде 2008 года в Пекине.

В 2010 году на Кубке Европы, проходившем в городе Берген (Норвегия), выиграла бронзовую медаль в эстафете 4×100 м. На чемпионате Европы этого же года в Барселоне стала чемпионкой в составе той же эстафетной сборной.

С мая 2015 года Чебану выступает за Азербайджан. На чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийцев в Дохе в беге на 200 метров среди незрячих спортсменов (категория T12) Елена Чебану от Азербайджана завоевала бронзовую медаль, а в стометровке — серебро.

Представляя Азербайджан на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, Елена Чебану завоевала серебро на дистанции 100 метров. Так, заняв первое место в своём забеге в полуфинале с 11,81 секундами, Чебану прошла в финал, где её соперницами были спортсменки из Бразилии, Кубы и Германии. Чебану пробежала 100 метров за 11,71 секунд и заняла второе место, уступив Омара Дуранде из Кубы, пробежавшей дистанцию с мировым рекордом в 11,40 секунды. В беге же на 200 метров Чебану завоевала бронзу. Так, в первом забеге квалификации она заняла первое место, пробежав дистанцию за 24,16 секунд и вышла в финал, где пробежала дистанцию за 23,80 секунд, заняв третье место. Чебану на этих Играх удалось завоевать серебряную медаль также в прыжках в длину. В сентябре 2016 года Чебану распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева за высокие достижения на XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, а также за заслуги в развитии азербайджанского спорта была награждена орденом «За службу Отечеству» II степени.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Азербайджана
Бегуны на короткие дистанции Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2020 года
Прыгуны в длину Азербайджана